Anvers kan syfta på:

 Anvers (Paris metro) – en tunnelbanestation i Paris
 Anversön – en ö i Antarktis, 
 Joseph d'Anvers (1976–), en fransk kompositör och författare
 Anvers är det franska namnet för den belgiska staden Antwerpen